Un aparato de comunicación personal  es un dispositivo utilizado para enviar, recibir o llamar a otras personas información.

Algunos aparatos de comunicaciones son:
 Radiotransmisor y radioreceptor
 reloj digital
 Teléfono
 Telégrafo
 Televisor
 Radio
 Ordenador
 celular
 Carta postal

Aparatos
Comunicación